

Anni
33 – anno del I secolo d.C.
33 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
33 – numero naturale

Musica
33 – album di Luis Miguel del 2003

Cinema
The 33 – film del 2015